Nordenskjöld je jméno švédské aristokratické rodiny z Finska a může mít více významů:

Příjmení významných osobností 
 Adolf Erik Nordenskjöld (1832–1901) – vědec a polární badatel, syn Nilse
 Nils Gustaf Nordenskjöld (1792–1866) – mineralog a cestovatel
 Otto Nordenskjöld (1869–1928) – polární badatel
 a další

Zeměpisné názvy 
 Nordenskjöld (ledovec) – ledovec v Jižní Georgii
 Nordenskjöldovo souostroví – skupina ostrovů ve východní části Karského moře